Волш има више значења:
 Округ Волш (Северна Дакота)
 Волш (Колорадо)